(6041) Ютеркилиан () — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 21 мая 1990 года американским астрономом Элеанор Хелин в Паломарской обсерватории и назван в честь шведского архитектора Класа Ютера  (р. 1962) и его польской жены-художницы Дануты Килиан  (р. 1963).

См. также 
 Список астероидов (6001—6100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды, открытые Элеанор Хелин